F61 peut faire référence à :
 HMS Javelin (F61), un destroyer de la Royal Navy ;
 HMS Pretoria Castle (F61), un croiseur auxiliaire et porte-avions d'escorte de la Royal Navy ;
 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres